The Empire Strikes Back kan syfta på:

The Empire Strikes Back – den engelskspråkiga titeln på en filmen med den svenska titeln Rymdimperiet slår tillbaka
The Empire Strikes Back (datorspel) – titel på det första spel som tillverkats med handling hämtad från Star Wars-filmerna